All That I Am – album di Joe del 1997
All That I Am – album di Santana del 2006